Игры в Группе H на чемпионате мира 2014 года проходили с 17 по 26 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Бельгии, Алжира, России и Республики Корея.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе G, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы G.

Предыдущие встречи между этими сборными 
Матчи, проведённые в финальных турнирах чемпионатов мира, между сборными группы H:

Бельгия — Россия (включая матчи со сборной СССР) 
 1970, группа 1. СССР — Бельгия 4:1
 1982, второй раунд. Бельгия — СССР 0:1
 1986, 1/8 финала. Бельгия — СССР 4:3 (доп.)
 2002, группа H. Бельгия — Россия 3:2

Бельгия — Республика Корея 
 1990, группа E. Бельгия — Республика Корея 2:0
 1998, группа E. Бельгия — Республика Корея 1:1

Команды

Таблица 

''Время указано местное (UTC-4 для Куябы, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 15. Бельгия — Алжир 

Игрок матча:
 Кевин Де Брёйне

Помощники судьи:
 Марвин Торрентера
 Маркос Кинтеро
Резервный судья:
 Алиреза Фагани
Пятый судья:
 Хассан Камранифар

Особенности матча
 Фегули стал первым алжирцем с 1986 года, забившим гол на чемпионате мира.

Матч № 16. Россия — Республика Корея 

Особенности матча
 Сборная России впервые в новейшей истории сыграла вничью в финальных турнирах чемпионатов мира, а также впервые набрала очки в матче со сборной не из Африки.

2 тур

Матч № 31. Бельгия — Россия 

Особенности матча
 В последних четырех матчах чемпионатов мира сборная России не в состоянии сохранить свои ворота в неприкосновенности..
 Сразу два игрока московского ЦСКА отметили в поединке с бельгийцами юбилеи: 100-й матч в составе сборной России провел Сергей Игнашевич, 80-й — Василий Березуцкий.
 Все три гола бельгийцев на нынешнем первенстве были забиты во втором тайме футболистами, вышедшими на замену.

Матч № 32. Республика Корея — Алжир 

Особенности матча
 Сборная Алжира стала первой африканской командой, сумевшей четыре раза поразить ворота соперника в одном матче.
 Национальная команда Кореи провела свой 30-й матч на чемпионатах мира и забила 30-й гол — его автором стал Сон Хын Мин.

3 тур

Матч № 47. Республика Корея — Бельгия

Матч № 48. Алжир — Россия 

Особенности матча
 Сборная России забила в первом тайме на чемпионате мира впервые с 1994 года.
 Сборная России, завершившая выступление на чемпионате мира в Бразилии после группового этапа, набрала всего два очка, что является худшим показателем для россиян на мировых первенствах.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА 

Чемпионат мира по футболу 2014